Бень:

 Бень, Евгений Моисеевич (род. 1960) — российский публицист, эссеист, литературовед.
 Бень, Тарас Григорьевич (род. 1929) — украинский экономист.
 Бень, Януарий (1943—2021) — польский инженер, профессор, ректор, сенатор.
 Бень — коммуна во Франции в Департаменте Верхняя Сона.